Lubben ist der Familienname folgender Personen:

 Dide Lubben (1384–1414), ostfriesischer Häuptling im Stadland
 Shelley Lubben (1968–2019), US-amerikanische Pornodarstellerin und spätere Anti-Porno-Aktivistin